Пусанджин () — топоним Пусана.

 Пусанджин — административный район Пусана.
 Пусанджин  — название станции Пусанского метрополитена.
 Пусанджин  — станция железнодорожной линии Кёнбу в Пусане.